Шéнгерр (Schoenherr, Schönherr) — прізвище, більш або менш поширене в Західній Європі та Північній Америці, ймовірно — німецького походження. У 2010 році у США мешкало 1499 його носіїв.
    
 Джон Карл Шенгерр () (1935—2010) — американський художник, ілюстратор дитячих книжок.
 Карл Йоган Шенгерр () — видатний шведський вчений — ентомолог
 Карл Шенгерр () (1867—1943) — австрійський прозаїк, драматург і лікар.
 Гуго Шенгерр () (1840—1882) — німецький архітектор, автор проекту Дрезденського Резиденс-театру..
 Оскар Еміль Шенгерр () (1903—1968) — німецький педагог, композитор і музикант.
 Отто Шенгерр () — генерал-лейтенант, командувач  141-ю резервною дивізією вермахта у 1942—1944 роках.

Примітки 

Прізвища